Panowie w konkurencji half-pipe, rywalizowali o medale mistrzostw świata 5 lutego w Park City w rynnie o nazwie PC Superpipe. Mistrzostwa świat z 2009 roku bronił Francuz Kevin Rolland jednak nie udała mu się ta sztuka, przegrał o zaledwie cztery dziesiąte punktu z Kanadyjczykiem Michelem Riddle. Natomiast brązowy medal wywalczył reprezentant gospodarzy Simon Dumont. Mistrzowski Half-pipe był udany dla kanady, bowiem kilkadziesiąt minut wcześniej, dwie reprezentantki kanady zdobyły medale. Złoty dla Rosalind Gronewoud oraz brązowy dla Keltie Hansen.

Wyniki

Kwalifikacje

Finał

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym 2011